Lutocin est le nom :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Lutocin, dans le powiat de Żyrardów
 du village de Lutocin, chef-lieu de cette gmina